Оберт — фамилия. Известные носители:
 
 Оберт, Герман (1894—1989) — немецкий учёный и инженер в области космонавтики и ракетостроения. Один из основоположников современной ракетной техники.
 Оберт, Карен Дениз (род. 1978) — американская актриса и фотомодель.

Другое 
 Оберт — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.